Артемовка или Артёмовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Артёмовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Артёмовка — название села Бескепе Иртышского района Павлодарской области до 2006 года.

Россия 
 Артёмовка — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Артёмовка — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Артёмовка — село в Жердевском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 году.
 Артёмовка — село в Мордовском районе Тамбовской области.
 Артёмовка — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Артёмовка — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто всоставе России
 Артёмовка — село в Черноморском районе.

Украина 
 Артёмовка — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Артёмовка — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Артёмовка — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Артёмовка — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Артёмовка — село в Печенежском районе Харьковской области.
 Артёмовка — до 2016 года название села Софиевка в Константиновском районе Донецкой области.
 Артёмовка — до 2016 года название села Мясожаровка в Сватовском районе Луганской области.
 Артёмовка — до 2016 года название села Озёрное в Новоодесском районе Николаевской области.
 Артёмовка — до 2016 года название посёлка городского типа Скороходово в Чутовском районе Полтавской области.
 Артёмовка — до 2016 года название села Высокое в Кегичевском районе Харьковской области.
 Артёмовка — до 2016 года название села Благодатное в Харьковском районе Харьковской области.

Река 
 Артёмовка — река в Приморском крае России, впадает в Японское море.
 Артёмовка — река в Харькове, левый приток Лопани, образует озеро Артёма.